Леоно́ра Аві́ська (; —) — португальська інфанта, королева Португалії (1481—1525). Представниця португальської Авіської династії. Народилася в Бежі, Португалія. Донька візеуського герцога Фернанду й португальської інфанти Беатриси. Дружина португальського інфанта Жуана II (з 1470), її кузена, що 1481 року став новим королем країни. Матір інфанта Афонсу, який загинув у молодості. Після смерті чоловіка (1495) й інтронізації Мануела переїхала до Шабрегашського палацу біля Лісабона, де мала власний двір. Була найбагатшою жінкою країни. Прославилася побожністю і доброчинністю. Заснувала Святий дім милосердя (1498), який займався хворими і сиротами, й зберігся до сьогодні. Також фундувала Королівський шпиталь усіх святих в Лісабоні й монастир Богоматері (1509). Сприяла розвитку друкарства в країні, видала переклад «Vita Christi» португальською (1502). Заснувала містечко Калдаш-да-Раїня (1488). Померла в Лісабоні, Португалія. Похована у монастирі Богоматері. Одна з двох португальських королев місцевого походження. Також — Леоно́ра Ланка́стреська (, від імені її прабаби Філіппи), Леоно́ра Візеу́ська (, за титулом батька).

Сім'я 

 Батько: 
 Матір: 
 Брат: 
 Чоловік: 
 Син:

Родовід

Джерела 
 D. Leonor 
 Ameal, João. Dona Leonor, Princesa Perfeitíssima. Porto: Livraria Tavares Martins, 1968.
 Livermore H.V. History of Portugal. Cambridge: University Press, 1947.
 Livermore H.V. A New History of Portugal. Cambridge: University Press, 1969.
 Oliveira, Ana Rodrigues. Rainhas medievais de Portugal. [S.l.]: A Esfera dos Livros, 2010.

Посилання 

 

Королеви Португалії
Португальські інфанти
Уродженці Бежі